La saison 2018-2019 du Stade gabésien est la  du club dans l'élite et la . Le club participe également pour la  à la coupe de Tunisie.

Transferts

Matchs amicaux

Championnat de Tunisie

Calendrier et résultats

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=33%|

|}

Coupe de Tunisie

Joueurs

Références 

Gabes Stade